Minicar steht für

 einen Mietwagen mit Fahrer
 Minicar (Auto), ein tschechoslowakischer Auto-Prototyp von 1948
 eine moderne Seifenkiste

Siehe auch

 Minicars